Upload steht für:

 Upload, Datenfluss zwischen zwei Rechnern auf Initiative des sendenden Rechners
 Upload (Pornofilm), US-amerikanischer Porno-Spielfilm (2007)
 Upload (Fernsehserie), US-amerikanische Science-Fiction-Comedy-Fernsehserie (ab 2020)
 Upload (Oper), Filmoper von Michel van der Aa (2021)